Корал Гранде има више значења:

 Корал Гранде (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Корал Гранде (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Корал Гранде, Ранчо ел Корал (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Корал Гранде (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику